Piotr (AFI []) es un nombre eslavo que equivale al español Pedro. Puede hacer referencia a:

 Piotr Adamczyk, actor polaco;
 Piotr Ilich Chaikovski, compositor ruso;
Piotr Masherov, Político bielorruso;
 Piotr Giza, futbolista polaco;
 Piotr Kropotkin, anarquista ruso;
 Piotr Świerczewski, futbolista polaco;
 Piotr Trochowski, futbolista alemán de origen polaco;
 Piotr Ugrumov, ciclista letón.

Nombres eslavos